Врањски гласник се може односити на:
 Врањски гласник (1891)
 Врањски гласник (1965)